Згідно Доповіді ООН 2016 року, «ІЛРН можна охарактеризувати як рівень людського розвитку, коли враховується нерівність», тоді як індекс людського розвитку сам по собі є «показником потенційного розвитку людини» (або максимального Індексу людського розвитку, який міг би бути досягнутий, якби не було нерівності).

Індекс людського розвитку, з якого слід ІЛРН, є складовим показником очікуваної тривалості життя, освіти та доходу на душу населення, які використовуються для ранжирування країн за чотирма рівнями людського розвитку.

Методологія 
Індекс відображає ІЛР середньостатистичної людини в суспільстві, що менше, ніж сукупний ІЛР, якщо існує нерівність в розподілі здоров'я, освіти і доходу. При повній рівності останніх ІЛР і ІЛРН рівні; чим більше нерівність в суспільстві, тим більше різниця між показниками.
ІЛРН, оцінюваний в 151 країні, відображає втрати в розвитку людини через нерівності в галузі охорони здоров'я, освіти і доходів. Втрати у всіх трьох рівнях варіюються в різних країнах: від декількох відсотків (Чехія, Словенія) до понад 40% (Коморські острови, Центральноафриканська республіка).

Список 
У наведеній нижче таблиці вказані країни відповідно до індексу людського розвитку, скоригованого з урахуванням нерівності (ІЛРН). Дані засновані на оцінках 2019 року.

Див. також 
Індекс людського розвитку

Примітки 
Коментарі

Джерела

Списки країн за економічними показниками